La Liga 2015/2016 (Liga BBVA av sponsorskäl) är den 85:e upplagan av Spaniens högsta liga i fotboll. Säsongen börjar den 22 augusti 2015 och avslutades den 15 maj 2016. FC Barcelona är regerande mästare.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Anmärkningslista

Statistik
Under säsongen 2015/2016 spelades 380 matcher med  gjorda mål, vilket gjorde att målsnittet var 2,74 mål per match.

Skytteligan

2015 i Spanien
2016 i Spanien
2015/2016
Fotbollssäsongen 2015/2016